Dubravice kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Dubravice Gornje, ort, Brčko, 
 Dubravice (ort i Bosnien och Hercegovina), Republika Srpska, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar